Dieser Artikel behandelt die Finnische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Finnland setzte sich in der 1. Runde gegen Dänemark durch und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort wurde man Dritter und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts von Norwegen und der Bundesrepublik Deutschland wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan rutschte Finnland nachträglich in das olympische Turnier.

1. Runde

2. Runde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach einer Niederlage gegen Jugoslawien und einem Unentschieden gegen den Irak, kam man im letzten Gruppenspiel zu einem Sieg gegen Costa Rica. Damit schloss man die Gruppe als Dritter ab und schied nach der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe D) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Finnland
Finnische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980